Landeshauptstadt München bezeichnet

 Hauptstadt des Freistaat Bayern, siehe München
 Stadtverwaltung der bayerischen Landeshauptstadt, siehe Stadtverwaltung München